ACSBG2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 666 амінокислот, а молекулярна маса — 74 354.

Кодований геном білок за функціями належить до лігаз, білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм жирних кислот, метаболізм ліпідів, диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Лігази